SAD:

 Farmville (Arkansas), mjesto u Arkansasu
 Farmville (Georgia), mjesto u Georgiji
 Farmville (North Carolina), grad u Sjevernoj Karolini
 Farmville (Virginia), grad u Virginiji

Kanada:

 Farmville (Nova Scotia) mjesto u Lunenburg Municipal District u Lunenburg Countyu.

Ostalo:

 FarmVille, online igra